Милан Марич (; родился в 1981 году) — сербский актёр, известный своей ролью в фильме «Раны».

Биография 
Милан Марич родился 26 сентября 1981 года в Белграде.

В 1998 году он дебютировал в кино в фильме «Раны» в главной роли Швабы.

Его следующая работа была в 2004 году в драматическом фильме «Дыши глубоко», где он сыграл второстепенную роль. Здесь в этом фильме речь идёт о главной героине Саше, чьи амбиции сорваны в результате автомобильной аварии. Год спустя он появился в комедии «Мы не ангелы-2», где он снова снялся в эпизодической роли бизнесмена. В комедийном фильме рассказывается о его персонаже по имени Никола (Никола Койо), отце 15-летней дочери, который обязуется защищать свою дочь от назойливых поклонников.

Вскоре в телевизионном проекте Милана появилась криминальная драма « Аисты возвращаются» о трёх искателях приключений, которые вынуждены поселиться в деревне, чтобы скрыться от преследования. Позже было продолжение фильма под названием «Аисты в тумане», где также он вновь сыграл свою роль.

В 2009 году в сербских кинотеатрах была выпущена драма «Запретная любовь с Миланом», а через два года состоялась премьера комедии «Парад», посвящённой формированию ЛГБТ-движения в Сербии.

В 2010 году он появился в реалити-шоу «Великий брат», сербской версии «Большого брата» .

Фильм 2013 года «Мамарош» стал особенно значительным в карьере актёра. Фильм рассказывает о жизни маминого мальчика Перы Илич (Богдан Диклич), белгородского кинематографиста. Этот фильм был показан на Московском международном кинофестивале.

Избранная фильмография

Фильмы 
 Раны (1998)
 Парад (2011)
 Мамарош (2013)

Телевидение 
 Великий брат (2010)

Примечания

Ссылки 
 

Актёры Сербии